Buhakia (Бухакија — „бухакијина животиња”) је изумрли род плаценталних сисара, из изумрлог племена Dissopsalini, унутар изумрле потпородице Teratodontinae и изумрле породице Teratodontidae, који је у периоду од раног до средњег миоцена настањивао подручје Африке.

Етимологија назива

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Buhakia.

Временска распрострањенст рода Buhakia унутар породице Teratodontidae

Види још 
 Класификација сисара
 Dissopsalini

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Африке